Цинциннати (значения):

Топоним 
 Цинциннати — город на юго-западе штата Огайо, США.

В спорте 
 «Цинциннати» — американский профессиональный футбольный клуб из города Цинциннати, штата Огайо.
 «Цинциннати» — бывший американский профессиональный футбольный клуб из города Цинциннати, штат Огайо.
 (1373) Цинциннати — астероид на орбите типа кометы, принадлежит области Кибелы и находится во внешней части пояса астероидов.

См. также 
 Шкала Цинциннати — система, выявляющая наличие инсульта у пациента на догоспитальном этапе.